Чанчжэн 4B или CZ-4B или «Чанчжэн-4B» () — трёхступенчатая орбитальная ракета-носитель Китайской Народной Республики серии «Чанчжэн». В основном применяется для выведения спутников на околоземную или солнечно-синхронную орбиту.

История запусков

Примечания 

Ракеты-носители Китая